Харти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Харти, Джереми Джеймс (1853—1927) — католический прелат, архиепископ Манилы с 12 августа 1903 года по 16 мая 1916 года.
 Харти, Дэвид (род. 1988) — ирландский хоккеист на траве, голкипер.
 Харти, Хамильтон (1879—1941) — ирландский дирижёр и композитор. См. также 
 Аль-Харти, Баракат (род. 1988) — оманский спринтер, участник летних Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призёр летних Азиатских игр 2010 года.
 Саад аль-Харти (род. 1984) — саудовский футболист, нападающий.
 Харт